Арнауткьой може да се отнася за:

 Арнауткьой, село във Вилает Одрин, Турция, до 1913 година с българско население
 Арнауткьой, село във Вилает Истанбул, Турция
 Ишъклъ, село в Кешанска околия, Вилает Одрин, Турция, чието име до 1922 година е Арнауткьой
 Арнакия, село в Република Македония с книжовна форма на името Арнауткьой
 Гугутка, село в България, чието име до 1934 година е Арнауткьой
 Драганово, село в България, чието име до 1934 година е Арнауткьой
 Елшица, село в България с двойно име до 1878 година
 Иречеково, село в България, чието име до 1934 година е Арнауткьой
 Пороище, село в България, чието име до 1934 година е Арнаут или Арнауткьой

Вижте също 
 Арнавуткьой
 Арбанаси